Lazareto (aus ital. lazzaretto) bezeichnet

 Lazareto (Tarija), Ortschaft im Municipio Tarija, Bolivien
 Lazareto (Ithaka), Insel vor der Hafeneinfahrt Ithakas, Griechenland
 Lazareto (Korfu), Insel nördlich der Stadt Korfu, Griechenland
 Lazareto (Kapverden), Dorf auf der Insel Mindelo, Kapverden
 Lazareto (Menorca), Insel in der Hafeneinfahrt von Mahón, Spanien
 Lazareto (Poros), Insel östlich der Hafeneinfahrt von Poros, Griechenland
 Lazareto, Ortsteil der Stadt Ermoupolis auf Syros, Griechenland
Siehe auch
Lazarett
Lazzaretto
 Lazareti